

Referenser

Noter 

Städer i Tyskland
Städer
Tyskland
 Lista

it:Grandi città della Germania